Hanne Andersen kan henvise til:
 Hanne Andersen (socialdemokratisk politiker, født 1939) – tidligere socialdemokratisk folketingsmedlem og amtsrådmedlem
 Hanne Andersen (socialdemokratisk politiker, født 1947) – socialdemokratisk regionsrådsmedlem og amtsrådmedlem
 Hanne Andersen (skuespiller) (født 1943) – dansk skuespiller (wikidata:Q4986786, :sv:Hanne Andersen)
 Hanne Leth Andersen – professor og rektor ved Roskilde Universitet
 Hanne Andersen (professor ved København Universitet) (født 1964) – professor ved Københavns Universitet (wikidata:Q81206958, :en:Hanne Andersen)